Урмія:

 Урмія — безстічне солоне озеро на північному заході Ірану.
 Урмія — місто в Ірані, на західному березі озера Урмія, адміністративний центр остану Західний Азербайджан.
 Урмія — село в Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Урмія — село у Краснодарському краї, Російська Федерація.
 Урмія — населений пункт у громаді Суоніємі (Suoniemi), Фінляндія.